Санта Силвија има више значења:

 Санта Силвија (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Силвија (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Силвија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Силвија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Силвија (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику